Такмичења у атлетици на Летњој унииверзијади 2009. одржана су на Стадиону Црвене звезде у периоду од 7—12. јуна 2009. године.

Распоред такмичења

Резултати

Мушке дисциплине

Биланс медаља мушкарци

Женске дисциплине

Биланс медаља жене

Биланс медаља укупно

Спољашње везе
 Резултати

Летња универзијада 2009.
Атлетика на Летњим универзијадама
Атлетика у Београду
Атлетика у Србији
Атлетика у 2009.